Barton Park è un parco privato situato a Perugia; il parco è aperto gratuitamente al pubblico, rimane solitamente chiuso nelle ore notturne.

Il parco si estende per circa 2 ettari e si compone di prati, alberi, cespugli e piante floreali messi a dimora in occasione della costruzione del parco stesso conclusasi nel 2018; sono presenti anche alcune piante ad alto fusto preesistenti.

I benefici ecosistemici del parco sono stati oggetto di studio, nel corso dell'anno 2022, da parte del Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale dell'Università di Pergia nell'ambito del Programma Europeo Life Clivut.

Gli edifici presenti visibili sono frutto di recupero di manufatti preesistenti alla realizzazione del parco. Nelle fontane poste sul lato nord est del parco sono state collocate due scultore bronzee dell'artista perugino Artemio Giovagnoni: "La Notte" (1977) e "L'Aurora" (1980).

Note 

Parchi cittadini d'Italia
Perugia